Die 53. Baskenland-Rundfahrt (offiziell: Vuelta al País Vasco) fand vom 1. bis 6. April 2013 statt. Das Radsport-Etappenrennen ist Teil der UCI WorldTour 2013 und wurde in sechs Etappen ausgetragen. Die Gesamtdistanz betrug 833,1 Kilometer.

Mit seinem zweiten Platz beim abschließenden Zeitfahren gewann der Kolumbianer Nairo Quintana die Rundfahrt. Sergio Henao und Richie Porte vervollständigten das Podium.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 19 UCI ProTeams. Zusätzlich vergab der Veranstalter Wildcards an zwei UCI Professional Continental Teams.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

Wertungen im Rennverlauf

Endergebnisse

Gesamtwertung

Punktewertung

Bergwertung

Sprintwertung

Mannschaftswertung

Weblinks 
 Website des Veranstalters
 

2013
Radrennen 2013